Бурнан може да се односи на:

 Бурнан (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бурнан (Ендр и Лоара), насељено место у Француској, у департману Ендр и Лоара